Gerlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Gerlitz (* 1966), deutscher Musiker, Arrangeur, Verleger, Komponist und Chorleiter
 Christian Gerlitz (* 1982), deutscher Politiker
 Peter Gerlitz (1926–2013), deutscher evangelischer Pastor und Religionswissenschaftler